Cucullanus är ett släkte av rundmaskar. Cucullanus ingår i familjen Cucullanidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Rundmaskar
Cucullanus